El apellido Carlevaro puede corresponder a las siguientes personas:

Abel Carlevaro, guitarrista, pedagogo y compositor uruguayo.
Agustín Carlevaro, arquitecto, arreglista y músico uruguayo, destacado como guitarrista de tango.
Pablo Carlevaro, médico y universitario uruguayo.